České příjmeemní Ježek nosí více encyklopedicky významných osobností:

Mužský tvar
 Alois Ježek (* 19??) – český manažer
 Alois Ježek (malíř) (1887–1943) – český malíř
 Antonín Ježek (1896–1923) – český letec
 Bohuslav Ježek (1877–1950) – český mineralog a petrograf
 František Ježek (rozcestník) – více nositelů
 Jan Ježek – český zpěvák a herec
 Jaromír Ježek (* 1986) – český judista
 Jaroslav Ježek (rozcestník) – více nositelů
 Jiří Ježek – více nositelů
 Josef Ježek – více nositelů
 Karel Ježek – více nositelů
 Libor Ježek (* 1961) – český politik, poslanec
 Oldřich Ježek (1931–2020) – český učitel, kronikář města Jáchymov a historik
 Otto Ježek (1896–1957) – český básník
 Patrik Ježek (* 1976) – český fotbalový záložník
 Petr Ježek (* 1965) – český europoslanec
 Tomáš Ježek (1940–2017) – český ekonom a politik
 Stanislav Ježek (rozcestník) – více nositelů
 Václav Ježek (rozcestník) – více nositelů
 Vladimír Ježek (1887–1968) – český architekt funkcionalismu
 Vladimír Ježek mladší (1926–2011) – český architekt, syn architekta Vladimíra Ježka
 Vlastimil Ježek (* 1963) – český novinář a manažer
 Vojtěch Ježek (1892–1960) – český bryolog a ochranář přírody
 Zdeněk Ježek (1932–2019) – český lékař, epidemiolog a infektolog

Ženský tvar
 Alena Ježková (* 1966) – česká spisovatelka
 Jaromíra Ježková – česká kytaristka
 Jitka Ježková (* 1978) – česká herečka a zpěvačka
 Milada Ježková (1910–1994) – česká herečka
 Olga Ježková – česká hudební skladatelka
 Věra Ježková (* 1955) – česká politička, báňská inženýrka a cyklistka

Externí odkazy 
 

Česká příjmení